Stadsbrouwerij De Klep is een brouwerij in het centrum van Venlo.

Over de brouwerij 

De brouwerij zelf is eigenlijk pas in 2022 echt begonnen, hoewel de naam al in 2018 is gedeponeerd. Voor die tijd was het biermerk Venloos Paeterke een brouwerijhuurder van brouwerij De Fontein in Stein, hoewel de eigenaar wel in zijn eigen café de biersoorten ontwikkelde.

Locatie 

De stadsbrouwerij is gevestigd in een foodmarkt in het Julianapark, in het voormalige pand van Museum van Bommel van Dam dat is verhuisd naar het monumentale pand Hoofdpostkantoor Keulse Poort op steenworp afstand.

De bedenker 
In 1995 begon eigenaar Louis Klaassens als amateurbrouwer met het brouwen van eigen bieren, waarbij hij een voorkeur kreeg voor speciaalbieren en met name de Abdij- en Trappistenbieren. Daarbij heeft hij een licht voorkeur voor tripels. Nadat hij contact heeft gezocht met de maker van het beeldje, kreeg hij toestemming om het beeldmerk te gebruiken voor zijn bier en ontwierp zelf het logo. Met dit bier wil hij de historie laten herleven in de Venlose binnenstad waar ooit een tiental brouwerijen hebben gelegen. In 2009 begonnen de gesprekken met de toenmalige eigenaar van het pand, met de bedoeling om twee jaar later de brouwerij annex café officieel te openen, maar hij kreeg een paar tegenslagen te verwerken. Zo liep de herbouw van het pand niet geheel volgens planning: door tegenvallers in de ontwikkel- en uitvoeringsfase van de herbouw heeft het een jaar langer geduurd dan gepland. Uiteindelijk kon hij in september 2012 zijn café De Klep openen en het door hem gekoesterde bier gaan verkopen.

Het café 
Het idee voor café De Klep ontstond al rond 1995 toen de bedenker van het bier werkte in de voorloper van het café aan de Keizerstraat. Het is een bruin café dat is ingericht met een verzameling heiligenbeelden en diverse verwijzingen naar de Venlose historie. De naam verwijst naar de stenen kruik met deksel waaruit vroeger bier werd gedronken. Nadat deze kruiken werden vervangen door glazen bleef deze naam in gebruik in Venlo.

Bieren 
 De Klep Venlo's Vers
 De Klep Venlo's Alt (niet te verwarren met Venloosch Alt)
 De Klep Wit Gold Blônd
 De Klep Dominicaner Weizen
 De Klep De Kuus Export Stout
 De Klep Witte Dame Witbier (van het Gebroken Slot)
 De Klep I.P.A.
 De Klep 4-granen Tripel
 Sintermerte Herfstbok
 Venloos Paeterke Inkel
 Venloos Paeterke Döbbel
 Venloos Paeterke Triepel
 Venloos Paeterke Quadröppel

Uit het assortiment 
 Zomerparkfeest Extra
 Törfkes Döbbel
 Kloëte Klep Tripel
 Venlose Vrind
 Lommen Baer
 Blônd & Blauw
 Festina Lentebock (Venlose Vrind)

Zie ook 
 Venloos Paeterke
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Officiële website
 Met komst foodhall heeft Venlo straks ook weer een bierbrouwerij
 Brouwketels gearriveerd: in augustus Venloos pils en alt
 Venlo krijgt voor het eerst sinds WOII een stadsbrouwerij

Nederlandse brouwerij
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo